Harbinger peut désigner : 
 Harbinger, un comics publié par Valiant Comics ; 
 Harbinger, un jeu vidéo de rôle sorti en 2003.
 Harbinger, un cheval de course né en 2006.